Бо́ра Ко́стич (Борис; ; ) — югославский шахматист, международный гроссмейстер (1950).

Югославский шахматист еврейского происхождения. Популяризатор и пропагандист шахмат; в 1924—1926 совершил кругосветное путешествие, в том числе посетил СССР (Владивосток, Иркутск, Омск, Новосибирск, Свердловск, Москва, Тбилиси, Баку,
Батуми, Одесса, Киев, Ленинград).

В составе команды Югославии участник одной неофициальной и четырех официальных шахматных олимпиад.

Двукратный чемпион Югославии: 1935 (1—2-е места с В. Пирцем) и 1938 гг. Чемпион Румынии 1932 г.

Шахматист активного позиционного стиля. Его игру отличали изобретательность в атаке и упорство в защите.

С 1969 года проводятся мемориалы Костича.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Югославии